Jyamire (Khotang)
 Jyamire (Okhaldhunga)
 Jyamire (Palpa)
 Jyamire (Sindhupalchowk)

Zobacz też